Bart Laeremans (politicus), een Belgisch politicus
Bart Laeremans (wielrenner), een Belgisch wielrenner